А-1 — первый оружейный ядерный реактор в СССР и Европе.
 А-1 — учебный планёр конструкции Олега Антонова.
 А-1 — снегоход.
 А-1 — советская подводная лодка типа АГ